Johann Friederich ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Friederich (1792–1842), württembergischer Stadtschultheiß und Landtagsabgeordneter
 Johann Konrad Friederich (1789–1858), deutscher Schriftsteller, Offizier und Abenteurer